U18-Europamästerskapet i fotboll 1953 (officiellt 1953 FIFA Youth Tournament) var den sjätte turneringen av det som blev U18-Europamästerskapet (sedan 2002 U19-EM), turneringen spelades i Belgien mellan 31 mars och 6 april 1953. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 2–0.

Kvalificerade nationer

  (inbjudet)
  (värdnation)

Första omgången

Spel om nionde- till sextondeplats

Spelträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Spel om trettonde till sextondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Saarland vägrade spela förlängning.

Spel om första- till åttondeplats

Spelträd

Kvartsfinaler

Jugoslavien vidare efter slantsingling.

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Spel om femte- till åttondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

1953
Fotboll i Belgien
Fotbollsåret 1953
1953 i Belgien
Sportevenemang i Belgien